Název Kaplice má více sídel:
 Kaplice, město v okrese Český Krumlov
 Kaplice (Lenora), část obce Lenora v okrese Prachatice
 Kaplice-nádraží, část obce Střítež v okrese Český Krumlov